

Langue
Shelta

Armement
Grenade gammon
SA-5 Gammon

Êtres vivants
James Gammon
Morebilus gammon

Jeu
Backgammon#Manières de gagner